Santa Cecilia del Alcor kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Santa Cecilia del Alcor (kommunhuvudort), Kastilien och Leon, Provincia de Palencia, 
 Santa Cecilia del Alcor (kommun), Kastilien och Leon, Provincia de Palencia, 

Robotskapade Spanienförgreningar